Bârlești se poate referi la:

 Bârlești, o localitate în comuna Bistra în județul Alba
 Bârlești, o localitate în comuna Mogoș în județul Alba
 Bârlești-Cătun, o localitate în județul Alba
 Bârlești, o localitate în comuna Scărișoara în județul Alba